Termin  ima više značenja.

 2-Dezoksi-scilo-inosozna sintaza, enzim
 BTRC (gen)